Франсѝс Вебѐр () е френски сценарист и режисьор.

Вебер умело преработва някои от филмовите си сценарии в пиеси. В България са поставяни 2 негови произведения – „Досадникът“ („Натрапникът“) и „Вечеря за глупаци“ („Вечеря за тъпаци“).

Филмография

Режисьор

Сценарист

Външни препратки 
 

Френски режисьори
Френски сценаристи
Френски драматурзи
Носители на награда Сезар
Носители на ордена на Почетния легион
Хора от Ньой сюр Сен